Нуржанов — фамилия; имеет женскую форму Нуржанова.

 Известные носители  
 Нуржанов, Булат Газисович (1919—1944) — министр энергетики и электрификации Казахской ССР и Казахстана (апрель 90 — февраль 92)
 Нуржанов, Казбек Бейсенович (1919—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, командир взвода разведки, старший сержант, Герой Советского Союза.

 Нуржанова, Раиса Нургалиевна (1931—2003) — врач-фтизиатр, Герой Социалистического Труда, Заслуженный врач Казахской ССР.

Прочее 
 Нуржанов —  нефтегазовое месторождение расположено в Атырауской области Казахстана, в 175 км к юго-востоку от г. Атырау.